Серо дел Тепејак има више значења:

 Серо дел Тепејак, Емилијано Запата (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Серо дел Тепејак (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику